Apia International Sydney 2015 (kobiety)
 Apia International Sydney 2015 (mężczyźni)